Kostanjevac (Žumberak)
 Kostanjevac (Berek)